McMillan House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 McMillan House (Alabama), ID-Nr. 88002812
 McMillan House (South Carolina), ID-Nr. 84002042